Epiphanius ("glorieus") kan verwijzen naar:

 Sint-Epiphanius van Pavia (439–496)
 Sint-Epiphanius van Salamis (ca. 310–20 – 403), bisschop van Salamis in Cyprus, auteur van Panarion
Epiphanius van Constantinopel (520–535), Oecumenisch patriarchaat van Constantinopel
Epiphanius van Kiev (1979), metropoliet van de Oekraïens-Orthodoxe Kerk
Epiphanius Scholasticus (6e eeuw), assistent van Cassiodorus die de Historiae Ecclesiasticae Tripartitae Epitome compileerde (ca. 510.)
Epiphanius Evesham (1570–1634), Engels beeldhouwer
Antiochus IV Epiphanes, Seleucidisch vorst
Epiphanes, een Gnostisch schrijver uit het midden van de 2e eeuw